Edward Polański (ur. 1932) – polski językoznawca, polonista, wieloletni profesor Uniwersytetu Śląskiego
 Eugen Polanski (ur. 1986) – piłkarz, reprezentant Polski
 Jan Polański (1888–1978) – duchowny greckokatolicki
 Janusz Polański (1951–2011) – pianista i pedagog
 Jarosław Polański (1930–1994) – dyrygent i pedagog
 Kazimierz Polański (1929–2009) – lingwista, redaktor i autor publikacji naukowych
 Łukasz Polański (ur. 1989) – siatkarz
 Marek Polański (1936–2003) – architekt i karykaturzysta
 Roman Polański (ur. 1933) – reżyser, scenarzysta i aktor
 Tadeusz Polański (ur. 1943) – polityk, poseł
 Tomasz Polański (ujednoznacznienie)
 Władysław Polański (1924–2012) – generał LWP